Nowodwór heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Nowodwór (Powiat Rycki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Rycki der Wojewodschaft Lublin
 Nowodwór (Siennica), Dorf im Powiat Miński der Wojewodschaft Masowien; siehe Siennica (Powiat Miński)